Vénès, een Franse plaats.
 Venès, de Westfriese (en lokale) naam voor Wijdenes.